Die Serie A 2007/08 war die 76. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008. Den Scudetto, den italienischen Meistertitel, gewann zum dritten Mal in Folge Inter Mailand mit drei Punkten Vorsprung vor der AS Rom. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag der Serie A. Absteigen mussten der FC Empoli, der FC Parma und die AS Livorno. Die Torjägerkanone ging an Alessandro Del Piero, der mit 21 Treffern einen Treffer mehr als sein Teamkollege David Trezeguet von Juventus Turin erzielte.

Ereignisse

Lazio-Fan von Polizei getötet 
In den Morgenstunden des 11. November 2007 wurde der 26-Jahre alte Lazio-Fan Gabriele Sandri, ein DJ aus Rom, von einem Polizisten erschossen. Zuvor war die Polizei auf einen Streit aufmerksam geworden, der zwischen Anhängern von Juventus Turin und Lazio Rom an einer Raststätte in der Nähe von Badia al Pino in Arezzo an der Autobahn A1 stattfand. In den ersten Berichten wurde angenommen, dass es sich bei der Kugel um einen Irrgänger handelte. Die Kugel traf den im Auto sitzenden Lazio-Fan im Nacken, der daraufhin seinen Verletzungen erlag. Ein Treffen zwischen dem Liga-Präsidenten Antonio Matarrese und Polizeichef Antonio Manganelli legte fest, dass das Spiel zwischen Inter Mailand und Lazio Rom abgesagt wurde, die anderen Spiele hingegen wie geplant stattfanden, jedoch mit 10-minütiger Verspätung. Während der Partien trugen Spieler und Schiedsrichter einen Trauerflor. Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem AC Mailand musste aufgrund von Fan-Randalen nach nur sieben Minuten abgebrochen werden. Daraufhin wurde auch das Spiel der AS Rom gegen die US Cagliari abgebrochen. Der Polizist sagte später aus: „Ich habe erst einen Warnschuss in die Luft abgegeben, der zweite Schuss hat sich beim Laufen gelöst.“ Der Polizist beteuerte weiter, dass er auf niemanden gezielt habe. Der Bruder des Toten dagegen warf der Polizei Mord vor.

Die letzten Wochen um die Meisterschaft 
In der Saison 2007/08 war der italienische Meistertitel bis zum letzten Spieltag noch zu haben, nachdem Inter Mailand mit ihrem Trainer Roberto Mancini einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf die AS Rom auf einen Punkt zusammenschrumpfen ließ. So kam es am letzten Spieltag zum Fernfinale der beiden Mannschaften in Spielen gegen Catania Calcio und den FC Parma. Den Fans beider Mannschaften war es verboten worden, die Spiele zu besuchen, um Ausschreitungen zu verhindern. Am Ende sicherte sich Inter Mailand die Meisterschaft durch einen 2:0-Sieg, durch einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit von Zlatan Ibrahimović, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Die AS Rom dagegen kam bei Catania Calcio nicht über ein 1:1 hinaus. Catania Calcio musste aufgrund dieses Unentschiedens nicht in Serie B absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 2007/08
 Coppa Italia 2007/08

Weblinks 

 Serie A 2007/08 bei RSSSF

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08